Manoel Severiano Nunes um advogado, jornalista, magistrado e político brasileiro com atuação no estado do Amazonas
Severiano Nunes Cardoso de Rezende um político , escritor , professor e advogado provisionado

Desambiguação